Woodford kan syfta på:

Australien 
1 Woodford (del av en befolkad plats), Queensland, Moreton Bay,

Irland 
2 Woodford (ort i Irland), Connacht, County Galway,

Storbritannien 
4 Woodford River (vattendrag i Storbritannien), Nordirland, 
5 Woodford, Northamptonshire, England, 
6 Woodford, Wiltshire, England, 
 Woodford, Cornwall – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Woodford, East Devon – en ort i Ottery St. Mary, East Devon, Devon, England
 Woodford, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Woodford, Greater Manchester – en ort i Stockport, Greater Manchester, England
 Woodford, London – en ort i London Borough of Redbridge, Storlondon, England, tidiger i Essex
 Woodford (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation
 Woodford, Mendip – en ort i St. Cuthbert Out, Mendip, Somerset, England
 Woodford, Plymouth – en ort i Plymouth, Devon, England
 Woodford, South Hams – en ort i Blackawton, South Hams, Devon, England
 Woodford, West Somerset – en ort i Nettlecombe, West Somerset, Somerset, England

USA 
7 Woodford, South Carolina, ort, Orangeburg County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar